Rozgrywki Serie B w sezonie 2005/2006 zakończyły się zwycięstwem Atalanty BC. Oprócz niej awans do Serie A wywalczyły Calcio Catania i Torino FC. Królem strzelców rozgrywek został Cristian Bucchi z Modeny, który zdobył 29 bramek.

Tabela

Wyniki

Baraże

O awans do Serie A 
Półfinały

Finał

O pozostanie w Serie B

Najlepsi strzelcy 
29 goli
  Christian Bucchi (Modena)
25 goli
  Claudio Bellucci (Bologna FC)
23 gole
  Gionatha Spinesi (Calcio Catania)
18 goli
  Daniele Cacia (Piacenza)

17 goli
  Tomas Danilevičius (Avellino)
  Emiliano Salvetti (Cesena)
15 goli
  Adaílton (Hellas)
  Marco Carparelli (Cremonese)
  Jeda (Crotone)
  Mario Frick (Ternana)
14 goli
  Elvis Abbruscato (Torino FC)
  Giorgio Corona (Catanzaro)
  Antonio Floro Flores (Arezzo)
  Giuseppe Mascara (Calcio Catania)

Bibliografia 
 Italy Second Level 2005/06 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich we Włoszech
2005 we Włoszech
2006 we Włoszech